Василий Терентьевич Яковлев (1899—1950) — начальник Первого спецотдела НКВД СССР, генерал-майор (1945).

Биография 

Родился в деревне Антипино ныне Тёмкинского района Смоленской области в русской семье железнодорожника. В 1910 окончил городское железнодорожное училище, затем учился в школе телеграфистов. В 1917 поступил в Смоленский политехнический институт. В 1919 после окончания двух курсов института ушёл добровольцем в РККА, участвовал в боях на Западном фронте.

С 1921 уполномоченный Особого отдела Смоленской губЧК, юрисконсульт губотдела ОГПУ в городе Пенза), с 1923 уполномоченный ОГПУ. До 1931 работа в контрразведывательных подразделениях; помощник начальника отдела по борьбе с контрабандой на Московской таможне; с 1931 в Иностранном (разведывательном) отделе (ИНО) ОГПУ; в 1932 помощник начальника Иностранного отдела ОГПУ; с 1935 первый резидент внешней разведки в Болгарии; до 1938 начальник Девятого отдела ГУГБ НКВД СССР; начальник Секретариата НКВД СССР, начальник Первого спецотдела НКВД СССР. В 1939—1941 оперативный работник под прикрытием торгового представителя СССР в Латвии, в Финляндии; с 1941 начальник Второго (Балканского) отдела внешней разведки; в 1946—1947 заместитель представителя МГБ СССР в Германии.

В мае 1947 был командирован в качестве резидента внешней разведки в Австрию, где находился до сентября 1949. Руководимая В. Т. Яковлевым резидентура добилась хороших результатов в разведывательной работе. По завершении служебной командировки в Австрию В. Т. Яковлеву было предложено возглавить управление во внешней разведке, однако по состоянию здоровья он отклонил это предложение и в конце 1949 вышел в отставку. В 1950 В. Т. Яковлев скончался от болезни сердца. Похоронен на  участок 4 ,ряд 5. Здесь же похоронены  Яковлева Варвара Дмитриевна (1898-1988) - вдова и  сыновья  - Яковлев Эдуард Васильевич ( 1925-1944) - сержант авиации; Яковлев Геннадий Васильевич (1928-1955) - лейтенант, журналист-международник; Яковлев Юрий Васильевич (1920-1988) - сотрудник Госбезопасности.

Звания 
 капитан государственной безопасности, 20.12.1936;
 майор государственной безопасности, 18.07.1941;
 комиссар государственной безопасности, 14.02.1943;
 генерал-майор, 09.07.1945.

Награды 
Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, знаком «Почётный работник ВЧК-ГПУ», медалями.

Литература 
 Петров Н. В. Кто руководил органами госбезопасности 1941—1954: Справочник. — М., 2010.
 Дегтярев К., Колпакиди А. Внешняя разведка СССР. — 2009.
 Греченевский О. Истоки нашего «демократического» режима. — 2014.

Примечания

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 «Великая Россия. Имена» — Электронный энциклопедический справочник
 Служба внешней разведки РФ
 Центр генеалогических исследований

Сотрудники НКВД
Разведчики СССР